Osoby o tym nazwisku:
 Benedikte Kiær – duńska polityk i samorządowiec
 Nicolai Kiær – norweski misjonarz i gimnastyk